Los Altos – historyczne państwo w Ameryce Północnej
 Los Altos – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 Los Altos – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas
 Los Altos − miasto w Argentynie
 Los Altos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León